

Risque de confusion 
Le terme autant signifie une notion d'égalité entre deux choses, de choix (exemple : autant ne pas en parler) alors que l'expression au temps marque une référence temporelle (exemple : au temps de la préhistoire).

Patronymes 
 Claude Autant-Lara (1901-2000), réalisateur français.
 Édouard Autant (1872-1964), architecte français.
 Marie-Christine Autant-Mathieu, historienne du théâtre.

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme